Il dominio di Arnheim – dipinto del pittore belga René Magritte
 Le terre di Arnheim – racconto di Edgar Allan Poe
 Rudolf Arnheim – scrittore, storico dell'arte e psicologo tedesco